West Hills kan syfta på:
 West Hills, Kalifornien
 West Hills, New York
 West Hills, Pennsylvania